Rossija  – rivista
 Rossija – albergo moscovita
 Rossija 1  – canale televisivo
 Rossija 2  – canale televisivo
Rossija  – traslitterazione di Россия (Russia)
 Rossija 24  – canale televisivo
 Rossija Airlines  – compagnia aerea